Beach Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Beach Island (Hancock County, Maine)
 Beach Island (York County, Maine)
 Beach Island (Minnesota)
 Beach Island (North Carolina)
 Beach Island (Ohio)
 Beach Island (Rhode Island)
 Beach Island (Virginia)

Siehe auch:
 Beech Island